Municipio de Perry puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Perry (condado de Johnson, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Johnson.
 Municipio de Perry (condado de Perry, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Perry.
 Municipio de Perry (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cavalier.
 Municipio de Perry (condado de Davison, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Davison.
 Municipio de Perry (condado de Lincoln, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.
 Municipio de Perry (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Pike.
 Municipio de Perry (condado de Allen, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Allen.
 Municipio de Perry (condado de Boone, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Boone.
 Municipio de Perry (condado de Clay, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Perry (condado de Clinton, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Perry (condado de Delaware, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Delaware.
 Municipio de Perry (condado de Lawrence, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.
 Municipio de Perry (condado de Marion, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Marion.
 Municipio de Perry (condado de Martin, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Martin.
 Municipio de Perry (condado de Miami, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Miami.
 Municipio de Perry (condado de Monroe, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de Perry (condado de Noble, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Noble.
 Municipio de Perry (condado de Tippecanoe, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Tippecanoe.
 Municipio de Perry (condado de Vanderburgh, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Vanderburgh.
 Municipio de Perry (condado de Wayne, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de Perry (condado de Buchanan, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Buchanan.
 Municipio de Perry (condado de Davis, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Davis.
 Municipio de Perry (condado de Jackson, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Perry (condado de Plymouth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Plymouth.
 Municipio de Perry (condado de Tama, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Tama.
 Municipio de Perry (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Woodson.
 Municipio de Perry (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Shiawassee.
 Municipio de Perry (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Lac qui Parle.
 Municipio de Perry (Misuri), un municipio ubicado en el condado de Saint François.
 Municipio de Perry (Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Thurston.
 Municipio de Perry (condado de Allen, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Allen.
 Municipio de Perry (condado de Ashland, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ashland.
 Municipio de Perry (condado de Brown, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Perry (condado de Carroll, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Perry (condado de Columbiana, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Columbiana.
 Municipio de Perry (condado de Coshocton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Coshocton.
 Municipio de Perry (condado de Fayette, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Fayette.
 Municipio de Perry (condado de Franklin, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Perry (condado de Gallia, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Gallia.
 Municipio de Perry (condado de Hocking, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hocking.
 Municipio de Perry (condado de Lake, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Lake.
 Municipio de Perry (condado de Lawrence, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.
 Municipio de Perry (condado de Licking, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Licking.
 Municipio de Perry (condado de Logan, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Logan.
 Municipio de Perry (condado de Mahoning, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Mahoning.
 Municipio de Perry (condado de Monroe, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de Perry (condado de Montgomery, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.
 Municipio de Perry (condado de Morrow, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Morrow.
 Municipio de Perry (condado de Muskingum, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Muskingum.
 Municipio de Perry (condado de Pickaway, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Pickaway.
 Municipio de Perry (condado de Pike, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Pike.
 Municipio de Perry (condado de Putnam, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Putnam.
 Municipio de Perry (condado de Richland, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Richland.
 Municipio de Perry (condado de Shelby, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Shelby.
 Municipio de Perry (condado de Stark, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Stark.
 Municipio de Perry (condado de Tuscarawas, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Tuscarawas.
 Municipio de Perry (condado de Wood, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Wood.
 Municipio de Perry (condado de Armstrong, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Armstrong.
 Municipio de Perry (condado de Clarion, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clarion.
 Municipio de Perry (condado de Fayette, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Fayette.
 Municipio de Perry (condado de Greene, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Perry (condado de Jefferson, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Perry (condado de Lawrence, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.
 Municipio de Perry (condado de Mercer, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Mercer.
 Municipio de Perry (condado de Snyder, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Snyder.